Валье-дель-Ретортильо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Население — 174 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Муниципалитеты Паленсии